Евгений Конюхов: Конюхов, Евгений Александрович (род. 1971) — советский, казахстанский и российский футболист.
 Конюхов, Евгений Анатольевич (род. 1986) — российский футболист.